Macchia (Giarre), een plaats in de Italiaanse gemeente Giarre
 Macchia (Montecorvino Rovella), een plaats in de Italiaanse gemeente Montecorvino Rovella
 Macchia d'Isernia, een gemeente in de Italiaanse provincie Isernia, regio Molise
 Macchia Valfortore, een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso, regio Molise 
 Macchie (Castelsantangelo sul Nera), een plaats in de Italiaanse gemeente Castelsantangelo sul Nera
 Macchie (Castiglione del Lago), een plaats in de Italiaanse gemeente Castiglione del Lago
 maquis